Бехруз (,  или Behrouz) — мужское имя персидского происхождения, означающее «преуспевающий».

Если перевести дословно, то означает хороший день (бех: хороший, руз: день). Название указывает кого-то, который имеет хорошие дни в жизни, или просто имеет преуспевающую жизнь.

Известные носители 
 Бехруз Восуги (род. 1937) — иранский актёр азербайджанского происхождения.
 Бехруз, Хашматулла (род. 1963) — украинский учёный, специалист по сравнительному правоведению и исламскому праву.

Топоним 
 Бехруз — деревня в шахрестане Калейбар (Восточный Азербайджан, Иран)

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки
Персидские имена